Naïs est une pastorale héroïque de Jean-Philippe Rameau (1749) ;
 Naïs Micoulin (sur Wikisource), recueil de nouvelles d'Émile Zola (1884) ;
 Naïs est un film de Marcel Pagnol et Raymond Leboursier (1945), d'après Émile Zola ;
 Nais est un genre d'annélides clitellates au sein des Naidinae ;
 Nais est un genre de champignons ascomycètes de l'ordre des Microascales.

Homonymie de titre